Un avare est une personne pratiquant l'avarice.
 L'Avare est une pièce de théâtre de Molière.
 Le Chevalier avare est une tragédie de Pouchkine et un opéra de Rachmaninov.
Est une pièce de théâtre de Molière

Voir aussi 
 Les Avars sont un peuple d'Asie (567-827).
 L'avar est une langue.